Holmträsket (Holmträsken) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Holmträsket, Södermanland, liten skogssjö i Huddinge kommun, Södermanland,  (1,6 ha)
Holmträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (2,12 km²)
Holmträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (4,41 km²)
Holmträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (1,3 km²)
Lill-Holmträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (77 ha)
Holmträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (14,1 ha)
Holmträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (48,6 ha)
Holmträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (46,5 ha)
Holmträsket (Råneå socken, Norrbotten, 733424-179516), sjö i Bodens kommun, 
Holmträsket (Råneå socken, Norrbotten, 736112-178079), sjö i Luleå kommun,  (26,3 ha)
Holmträsken, sjö i Lycksele kommun,  (10,7 ha)
Holmträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727395-164206), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (30 ha)
Holmträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728882-169953), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,11 ha)
Holmträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729293-169463), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (27,2 ha)
Holmträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731841-167143), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (11,9 ha)
Holmträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 734850-170480), sjö i Jokkmokks kommun,  (3,81 km²)
Holmträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 735513-171204), sjö i Jokkmokks kommun,  (16,3 ha)
Holmträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 738631-173245), sjö i Jokkmokks kommun, 
Holmträsket (Lycksele socken, Lappland, 713822-165377), sjö i Lycksele kommun,  (36 ha)
Holmträsket (Lycksele socken, Lappland, 715889-160461), sjö i Lycksele kommun,  (20,2 ha)
Holmträsket (Lycksele socken, Lappland, 720964-161545), sjö i Lycksele kommun,  (49,9 ha)
Holmträsket (Lycksele socken, Lappland, 721396-160856), sjö i Lycksele kommun,  (30 ha)
Holmträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (61,7 ha)
Holmträsket (Sorsele socken, Lappland, 727250-160993), sjö i Sorsele kommun,  (1,73 km²)
Holmträsket (Sorsele socken, Lappland, 729344-155232), sjö i Sorsele kommun,  (42,2 ha)
Holmträsket (Stensele socken, Lappland, 721321-157303), sjö i Storumans kommun,  (16,9 ha)
Holmträsket (Stensele socken, Lappland, 723060-153782), sjö i Storumans kommun,  (9,2 ha)
Holmträsket (Stensele socken, Lappland, 724876-154711), sjö i Storumans kommun,  (69,8 ha)
Holmträsket (Stensele socken, Lappland, 725069-152228), sjö i Storumans kommun,  (1,95 km²)
Holmträsket (Stensele socken, Lappland, 725834-151154), sjö i Storumans kommun,  (3,71 km²)
Holmträsket (Stensele socken, Lappland, 725870-152797), sjö i Storumans kommun,  (27,5 ha)
Holmträsket (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (1,68 km²)
Lill-Holmträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (61,7 ha)
Stor-Holmträsket, sjö i Lycksele kommun,  (2,75 km²)

Se även
Holmträsk, småort i Piteå kommun, 
Holmträsk, Kalix kommun, tidigare småort i Kalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn